Kustiwzi (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Kustiwzi (Chmilnyk), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Chmilnyk
 Kustiwzi (Polonne), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Polonne